LEN Liga prvaka  (eng. LEN Champions League) za 2016./17. je pedeset i četvrto izdanje elitnog europskog vaterpolskog natjecanja. Naslov pobjednika branio je Jug iz Dubrovnika.  Natjecanje je započelo prvim kvalifikacijskim turnirima 30. rujna 2016., a završni turnir je održan od 25. do 27. svibnja 2017. u Budimpešti.

Szolnok iz Mađarske osvojio je svoj prvi naslov prvaka Europe u povijesti, u završnici iznenađujuće razbivši dubrovački Jug pet razlike. Sezonu je pobjednički klub odigrao u sastavu: Viktor Nagy, Gábor Kis, Dénes Varga, Márton Vámos, Bence Fülöp, Zoltán Hangay, Dávid Jansik, Tamás Mezei, Gergely Kardos, Kristóf Szatmári, Andrija Prlainović, Milan Aleksić, Živko Gocić, Aaron Younger i Ugo Crousillat. Trener je bio Sándor Cseh.

Sudionici

Sudionici glavne runde 

 
 - izravno kvalificirani u glavnu rundu 
 - sudionici glavne runde prolaskom kvalifikacija

Eliminirani u kvalifikacijama 

 - nastavili natjecanje u LEN Eurokupu

Kvalifikacije

Prvi krug 
Igrano kroz četiri turnira održana od 30. rujna do 2. listopada 2016. Po dva najbolje plasirana iz svake skupine stječu pravo nastupa u drugom krugu kvalifikacija. 
 - prošli u drugi krug kvalifikacija

Drugi krug 
Igrano kroz čeiri turnira koji su na rasporedu od 14. do 16. listopada 2016. Prve dvije momčadi iz svake skupine prolaze u treći krug kvalifikacija. 
 - prošli u treći krug kvalifikacija

Treći krug 
Utakmice trećeg kruga kvalifikacija su na rasporedu 26. listopada i 9. studenog 2016. Pobjednici susreta se plasiraju u Glavnu rundu Lige prvaka, dok poraženi nastavljaju natjecanje u Eurokupu.

Glavna runda 
Utakmice glavne runde su na rasporedu od 30. studenog 2016. do 26. travnja 2017. 
  - poluzavršnica završnog turnira
  - četvrtzavršnica završnog turnira

Skupina A

Skupina B

Završni turnir

Poveznice 
 LEN Euro Cup 2016./17.
 LEN Liga prvaka 2016./17., rezultati i raspored 
 Ligue Européenne de Natation

Izvori 
 LEN Champions League 2016./17., ljestvice skupina 
 LEN Champions League 2016./17., rezultati 
 LEN Champions League 2016./17., sastavi momčadi 
  

2016-17